221-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 221-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 221-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1943 году